Заборжи могу бити:

 Заборжи (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Заборжи (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република